Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 3-as, továbbá U3 jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Ausztria 

 U3-as metróvonal (Bécs)

Csehország 

 C metróvonal (Prága)

Magyarország 

 M3-as metróvonal

Németország 

 U3-as metróvonal (Berlin)

 U3-as metróvonal (München)

Oroszország 

Arbatszko-Pokrovszkaja

Svédország 

 Kék metróvonal (Stockholm)

Törökország 

 M3-as metró (Isztambul)

Ázsia

Kína 

 3-as metró (Nanking)

Dél-Korea 

 3-as metró (Puszan)

 3-as metró (Szöul)

 3-as metró (Tegu)